Pavel Karađorđević (, v Petrohradu, Ruské impérium – 14. září 1976, v Paříži, Francie) byl jugoslávský regent z panovnické dynastie Karađorđevićů.

Původ 
Princ Pavel byl synovec jugoslávského krále Petra I., knížete Arsena a ruské princezny Aurory Deminové. Studoval na Oxfordské univerzitě.

V roce 1923 se oženil s řeckou princeznou Olgou. Po atentátu na krále Alexandra v roce 1934 se podle závěti stal členem regentské rady a prvním náměstkem mladého krále Petra II.

Související články 
 Jugoslávie
 Alexandr I. Karađorđević
 Petr II. Karađorđević
 Seznam představitelů Jugoslávie

Externí odkazy

Vývod z předků 

Karađorđevićové
Srbští princové
Jugoslávští regenti
Narození v Petrohradu
Narození v roce 1893
Úmrtí v roce 1976
Narození 27. dubna
Úmrtí 14. září
Regenti
Rytíři Podvazkového řádu
Jugoslávští politici
Absolventi Oxfordské univerzity
Nositelé Řádu Bílého lva I. třídy s řetězem
Nositelé Řádu bílé orlice
Rytíři Řádu slona
Jugoslávští princové
Rytíři Řádu svatého Ducha
Muži